Ljestvice i sastavi liga četvrtog ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1950. 
Zbog uvođenja Treće savezne lige u sezoni 1950., Republičke lige su postale četvrti rang natjecanja.

Hrvatska liga 

 Izvori: 
 exyufudbal 
 VŽ nogomet 
 Trideset godina Nogometnog kluba "Dinamo" Vinkovci

Liga Bosne i Hercegovine 
 

 Izvori: 
 exyufudbal

Crnogorska liga 

 Izvori: 
 exyufudbal

Makedonska liga 
 

 Izvori: 
 exyufudbal

Slovenska liga 
 

 Izvori: 
 exyufudbal

Srpska liga 
 

 Izvori: 
 exyufudbal

Poveznice 
 Treća savezna liga 1950.
 Nogometna liga Dalmacije 1950.

Izvori 
 exyufudbal, nogometne lige u Jugoslaviji 1950. 
  

1950
 4